La Torre Petita és una obra neoclàssica de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Casa molt transformada que fou dedicada a masoveria de la cèlebre Torre de la Virreina, que feu construir el Virrei Amat, avui ja enderrocada. Amb els anys, aquest edifici ha acabat per tenir caràcter de torre senyorial. La façana presenta diversos balcons i un portal quadrat, amb planta baixa, dos pisos i golfes. L'origen de la casa és més antic que la torre de la Virreina.

Història 
Quan el germà del Virrei Amat comprà els terrenys i alguns sectors construïts per a edificar-hi la nova torre, amb els terrenys hi anava aparellada aquesta masoveria, d'un tal Francesc Soler. Segons un inventari, en aquesta casa hi havia una fassina per a la fabricació d'aiguardent, amb un celler amb bótes de 6 i 7 càrregues, dos de 9 i altres de més petites. També hi havia cinc habitacions, una alcova, taules, cadires, catifes i un llit. Segons l'inventari, al costat de la casa hi havia una capella amb altar, un petit cor i ornaments religiosos. Les terres d'aquesta propietat, segons diuen, arribaven fins a la Travessera.

Va ser Col·legi de Religioses de la Presentació.

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Gràcia
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis de Gràcia